Hukum peut faire référence à :

 Uğur Hüküm (1949-2013), journaliste et écrivain turc
 Abdullah Hukum, le nom d'une station de métro de la Ligne Kelana Jaya à Kuala Lumpur en Malaisie